Maximiliano I do Sacro Império Romano-Germânico ou Maximiliano I de Habsburgo (1459) — Imperador Romano-Germânico
 Maximiliano I, Eleitor da Baviera — príncipe-eleitor da Baviera (1573-1651)
 Maximiliano I José da Baviera — príncipe-eleitor da Baviera (1799–1805) e rei da Baviera (1805-1825)
Maximiliano de Habsburgo (1583–1616) ou Maximiliano de Áustria-Estíria — arquiduque da Áustria
Maximiliano do México ou Maximiliano de Habsburgo-Lorena (1832) — arquiduque da Áustria e imperador do México

Desambiguações de história